PIIGS – acronimo giornalistico economico usato per riferirsi a Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna
PIIGS – film documentario del 2017 di Adriano Cutraro, Federico Greco e Mirko Melchiorre